Shaver Lake peut désigner les lieux suivants :

 Shaver Lake, un lac du comté de Cross dans l'Arkansas.
 , un réservoir du comté de Fresno en Californie.
 Shaver Lake, une census-designated place du comté de Fresno en Californie.

Voir aussi 
 , census-designated place du comté de Fresno en Californie.